Il nome Sant'Eva può riferirsi a diversi personaggi:
Eva – la prima donna, compagna di Adamo secondo quanto scritto nel libro biblico della Genesi e nel Corano.
Sant'Eva di Dreux – una martire del I secolo.